Мартінчек — село у Словаччині, громада округу Ружомберок, Жилінський край.

 Алоіз Мартінчек (1932—2103) — чехословацький футболіст.
 Мартін Мартінчек (1913—2004) — словацький фотограф.
 Естер Шімерова-Мартінчекова (1909—2005) — словацька художниця.